Балашівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Балашівська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Балашівська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район